Bošnjak peut faire référence à :

Toponyme 
 Bošnjak, village serbe situé dans la municipalité de Petrovac na Mlavi, dans le district de Braničevo, en Serbie centrale.
 Mali Bošnjak, village serbe situé dans la municipalité de Koceljeva, dans le district de Mačva, en Serbie centrale.

Patronyme 
Bošnjak (en serbe : Бошњак) est un patronyme slave du sud (porté surtout en Croatie et en Bosnie) signifiant Bosniaque ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1923–1996), philosophe croate ;
 Bruno Bošnjak (né en 1983), snowboardeur handisport croate ;
  (né en 1956), footballeur yougoslave ;
 Ivan Bošnjak (né en 1979), footballeur croate ;
  (né en 1985), footballeur hongrois.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme croate
Homonymie de patronyme bosniaque